Топ-модель по-американски, 22 сезон — двадцать второй сезон американского реалити-шоу «Топ-модель по-американски». Шоу транслировалось на телеканале The CW с 5 августа  2015 года. 

Призами для этого сезона стали:
Контракт с модельным агентством Next Model Management, фотосессия в журнале Nylon и $100,000 от  Zappos Couture.

Тайра Бэнкс, идейный вдохновитель, бессменная ведущая и судья известного телешоу «Топ-модель по-американски», сообщила в своем Instagram, что проект решено закрыть. Он существовал двенадцать лет. В декабре были показаны последние выпуски 22-го сезона.

Судьями в двадцать второго сезоне стали Тайра Бэнкс, влиятельная личность Джей Александр и Келли Катрон.

Финальной четверкой были Мамэ Жэейн, Лейси Роджерс, Найл Ди Марко и Майки Хеверли, в итоге за титул Топ-модель по американски 22 сражались Найл и Мамэ.  Сезон выиграл Найл Ди Марко.

Участники 
''(возраст указан на время конкурса)

Вызов участников на судействе 

22 сезон
Телесезоны США 2015 года